Stopfelskuppe bezeichnet folgende Berge:
 Stoffelskuppe (620,1 m), Berg am Rand der Rhön
 Stoffelskuppe (Thüringer Wald) (412,9 m), Berg im Nordwestlichen Thüringer Wald, nordwestlich von Förtha